Ely ori ELY, s-ar putea referi la

Locuri

în Marea Britanie 

 Ely, Cambridgeshire, oraș în Cambridgeshire, Anglia
 Ely, Cardiff, suburbie a orașului Cardiff West, Țara Galilor
 River Ely, râu din Țara Galilor, care curge prin Cardiff
 Taff-Ely, fost district guvernamental din Țara Galilor
 Ely Place, un drum din Londra 
 Insula Isle of Ely, regiune istorică din jurul orașului Ely

În Statele Unite ale Americii 

 Ely, statul 
 Ely, statul 
 Ely, statul 
 Ely Shoshone Indian Reservation, în apropiere de Ely, Nevada
 Ely Township, statul 
 'Norton, Comitatul Yolo, , fostă Ely

 În Irlanda 

 Ely Place (Dublin), stradă din Dublin în apropiere de Saint Stephen's Green
 Éile, regat medieval, adeseori ortografiat Ely Oameni 

 Vedeți Ely (nume de familie), pentru oameni ai căror nume de familie este Ely Vase ale Marinei Statelor Unite 

 USS Ely, numele a mai multor vase ale United States Navy

 Transporturi 

 El Al, o companie aeriană al cărei denominare ICAO este ELY Ely Airport, un aeroport cunoscut și ca Yelland Field, al cărui cod IATA este ELY Ely railway station, stație de tren din Anglia al cărui cod feroviar este ELY Elyria (Amtrak station), o stație a liniei ferate Amtrak, al cărui cod este ELY Organizații 

 Callaway Golf, companie care are la NYSE codul ELY Diocese of Ely, dioceză a Biserii Angliei din provincia Canterbury

 Alte utilizări 

 Ely-Criglar House, loc istoric din Marianna, 
 Ely Professor of Divinity, catedră teologică la University of Cambridge
 Ely Racecourse, concurs automobilistic din Cardiff

 Vezi și 

 Eley Ely's Ili''

Nume proprii